Alexander Kantaria – politico georgiano
 Giorgi Kantaria – calciatore georgiano, difensore
 Meliton Kantaria – militare sovietico di etnia georgiana
 Valerian Kantaria – agronomo georgiano